Hledání může být:
 Hledání (album) – album skupiny Zeměžluč z roku 2011
 Hledání (film, 1998) (též Cesta vzhůru nebo Odplavený smutek) – americký film Johna Badhama z roku 1998
 Hledání (film, 2014) – francouzský film Michela Hazanaviciuse z roku 2014
 Hledání (film, 2016) – televizní film Andrewa Haigha z roku 2016, navazující na stejnojmenný seriál
 Hledání (seriál) – americký televizní seriál z let 2014–2015
 Pátrání (Star Trek: Stanice Deep Space Nine) (též „Hledání“) – pilotní dvojdíl seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

Externí odkazy